Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Puyung (Jonggat), een plaats in het bestuurlijke gebied Centraal-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara
 Puyung (Pule), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java